Впервые Армения объявила о своем участии на конкурс в 2005 году, но позже отозвала свою заявку. C 14 апреля 2004 года, Армения официально входит в состав Европейского вещательного союза, дебютировав на Евровидение-2006 прошедшем в Афинах, (Греция), в 2006 году, с песней «Без твоей любви», (), которую исполнил Андрé. Песня дошла до финала конкурса в субботу, 20 мая 2006, заняв восьмую позицию, ознаменовав тем самым удачный дебют Армении.

Исполнитель

Национальный отбор

В Финале

См. также 
Армения на «Евровидении»

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения 
 Армения на конкурсе песни Евровидение 2006 

2006 год в Армении
Страны на «Евровидении-2006»